Prentki ist der Familienname folgender Personen:

 German Prentki, deutsch-uruguayischer Cellist
 Horst Prentki (1922–2012), deutsch-uruguayischer Musiker
 Jacques Prentki (1920–2009), polnisch-französischer Physiker